Titlen Ace Ventura kan henvise til flere artikler:

 Ace Ventura: Pet Detective – en spillefilm fra 1994 med Jim Carrey
 Ace Ventura: When Nature Calls/ - Når naturen kalder – en opfølger til filmen fra 1994 ligeledes med Jim Carrey
 Ace Ventura: Pet Detective (tegnefilm) – en tegnefilmserie, der blev lavet fra 1995 til 2000
 Ace Ventura (spil) – et spil, der blev lavet i 1996
 Ace Ventura Jr: Detektiv – en tv-film fra 2009 om Ace Venturas søn